André de Ridder (voetballer), (1974) Nederlands voetballer uit de eredivisie
 André de Ridder (auteur), (1888-1961) Vlaams dichter, schrijver en kunstcriticus
André de Ridder (dirigent), (1971) Duits dirigent van klassieke muziek